Buchan kan syfta på:

 Buchan (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Buchan, bahía – en vik

Australien

 Buchan River
 Lake Buchan
 Mount Buchan

Kanada 

 Buchan Gulf

Storbritannien

 Buchan Ness